Ива́ничи () — посёлок городского типа, административный центр Иваничевского района Волынской области Украины.

История 
Первое письменное упоминание о Иваничах относится к 1545 году. В то время деревня находилась под властью Литовского княжества.

После Люблинской унии 1569 года Иваничи вошли в состав Речи Посполитой.

Согласно с реестром 1629 года, в то время в деревне находилось 68 домов.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Иваничи вошли в состав Российской империи.

В 1899 году в деревне была открыта первая церковно-парафиальная школа, которую в 1911 году посещали 36 учеников.

В начале Первой мировой войны через Иваничи была проложена железнодорожная линии, обеспечивавшая снабжение русской армии. Летом 1915 года селение оказалось в зоне боевых действий, а затем было захвачено австро-немецкими войсками, которые находились здесь до конца 1918 года. В начале 1919 Иваничи были заняты польскими войсками и после советско-польской войны остались в составе Волынского воеводства Польши.

20 сентября 1939 года в Иваничи вступили части РККА, село вошло в состав СССР и здесь была открыта начальная школа. В 1940 году в Иваничах начал работать сельский совет народных депутатов трудящихся, начальную школу преобразовали в семилетнюю. После начала Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 20 июля 1944 года Иваничи находились под немецкой оккупацией.

В 1945 году здесь начала работу типография, 10 марта 1945 года - началось издание районной газеты. 

В 1948 году была создана сельскохозяйственная артель (в дальнейшем - колхоз «Ленінський шлях», начавший выращивание сахарной свеклы). При колхозе было открыто отделение райсельхозтехники.

В 1951 году село стало посёлком городского типа. В 1952 году здесь действовали средняя школа, Дом культуры, библиотеки и кинотеатр.

В 1972 году здесь действовали завод стройматериалов, сахарный завод и консервный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь сахарного завода, райсельхозтехники, райсельхозхимии и комбикормового завода.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 6810 человек.

Экономика 
 хлебоприёмное предприятие
 районная типография

Транспорт 
Железнодорожная станция Иваничи на линии Ковель - Львов Львовской железной дороги.

Известные люди 
 Ващук, Оксана Олеговна (род. 1989) — украинская спортсменка-борец вольного стиля.
 Гергель, Оксана Васильевна (род. 1994) — украинская спортсменка-борец вольного стиля. 
 Лелюков, Юрий Николаевич (1949—1984) — преподаватель начальной военной подготовки школы №2 поселка Иваничи, ценой своей жизни спасший учеников при взрыве боевой гранаты в классе.
 Мацерук, Григорий Игнатьевич — украинский писатель и журналист, учился в Иванической школе-интернате.
 Контский, Антоний (1817—1899) — польский пианист и композитор.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка пгт на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Иваничевского района
Посёлки городского типа Волынской области